Conector elétrico — dispositivo que efectua a ligação entre equipamentos elétricos
 Conector (gramática) — expressões que num texto ligam palavras e frases, articulando o discurso
 Conectivo — função morfossintática